Andrei Andrejew () ist der Name folgender Personen:

* Andrei Anatoljewitsch Andrejew (* 1976), russischer Politiker
 Andrei Andrejewitsch Andrejew (1895–1971), sowjetischer Politiker
 Andrei Matwejewitsch Andrejew (1905–1983), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Andrei Parfjonowitsch Andrejew (1855–1924), russischer Konteradmiral 

Siehe auch:

 Andrej Andrejew (1887–1967), russischer Filmarchitekt, Bühnenbildner und Zeichner